Генри Фицхью (; около 1429 — 3 июня 1472) — английский аристократ, 5-й барон Фицхью с 1452 года. Принадлежал к старинной семье, владевшей землями в Йоркшире с XI века, был сыном Уильяма Фицхью, 4-го барона Фицхью, и Марджори Уиллоуби. В его браке с Элис Невилл родились сын Ричард, 6-й барон Фицхью, и дочери Элис (жена сэра Джона Файнса), Элеанора (жена Ральфа Дакра, барона Дакра из Гисленда), Элизабет (жена Николаса Вокса, 1-го барона Вокса из Херроудена, и сэра Уильяма Парра).

</center>

Примечания

Литература 
 
 
 

Бароны Фицхью
Бароны Англии XV века
Фицхью (род)